Nazwisko Ryszard Wójcik nosi kilka znanych osób:
 Ryszard Wójcik – polski sędzia piłkarski i przedsiębiorca
 Ryszard Wójcik – polski pisarz
 Ryszard Wójcik – polski działacz partyjny, poseł VII kadencji (1976–1977)
 Ryszard Wójcik – polski samorządowiec, burmistrz Kłodzka 1991–1994
 Ryszard Wójcik – polski piłkarz